Гит (велоспорт)
Git (произнoсится «гит») — распределённая система управления версиями.